Cangrejo puede referirse a:
 Cangrejo, nombre que designa a diversos crustáceos.
 Nebulosa del Cangrejo, una nebulosa.
 Púlsar del Cangrejo, una estrella de neutrones situada en dicha nebulosa.
 Supernova del Cangrejo, nombre de la supernova SN 1054, situada en dicha nebulosa.
 Cangrejo (armadura), una pieza de armadura.
 Cangrejo (náutica), un objeto adosado al mástil de un barco usado para largar velas.
 Cangrejo (película), un largometraje del director venezolano Román Chalbaud.
Cangrejo (cine y audiovisual), una herramienta de soporte.